Gorham puede designar a:

Lugares geográficos:
 Gorham, pueblo del condado Cumberland, en el estado estadounidense de Maine;
 o Gorham, el lugar designado por el censo en el condado de Cumberland;
 Gorham, pueblo del condado de Coös, en el estado estadounidense de Nuevo Hampshire;
 o Gorham, el lugar designado por el censo del condado de Coös;
 Gorham, villa ubicada en el condado de Jackson, en el estado estadounidense de Illinois;
 Gorham, ciudad del condado de Russel, en el estado estadounidense de Kansas;
 Gorham, pueblo ubicado en el condado de Ontario, en el estado ( estadounidense de Nueva York;
 el Municipio de Gorham del el condado de Fulton, en el estado estadounidense de Ohio;
 Cueva de Gorham en el Peñón de Gibraltar.

Personas:
 Gorham Getchell (1920—1980), deportitas estadounidense, jugador de baloncesto y de fútbol americano;
 Christopher Gorham, (1974—), actor estadounidense;
 Scott Gorham, (1951—), guitarrista y compositor estadounidense;
 Henry Stephen Gorham (1839—1920), entomólogo inglés especializado en coleópteros y autor de nombre científico.